Соревнования по метанию диска у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6 и 7 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Чемпионом стал основной фаворит чемпион мира 2009 и 2011 годов Роберт Хартинг. Однако борьба в финале была очень упорной — у Эхсана Хаддади Хартинг выиграл всего 9 см, а у олимпийского чемпиона 2008 года Герда Кантера — 24 см. 40-летний литовец Виргилиюс Алекна был близок к тому, чтобы выиграть свою 4-ю в карьере медаль Олимпийских игр, но остался четвёртым, 65 см проиграв Кантеру.

Хаддади стал первым в истории иранцем, выигравшим олимпийскую награду в лёгкой атлетике.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался непревзойдённым.

Медалисты

Квалификация 
Норматив — 65,00 м или 12 лучших по результату.

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Метание диска на Олимпийских играх